Ossifrage (du latin ossifragus: qui brise les os) peut faire référence:
 à la Narthécie des marais (Narthecium ossifragum), une plante de la famille des Narthéciacées.
 au Pétrel géant (Macronectes giganteus), un grand oiseau de mer de la famille des Procellariidae.
 au Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), parfois appelé « haliète ossifrage », un rapace de la famille des Accipitridés.
 à l'ancien nom anglais du Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) parfois traduit tel quel en français.